Bojná (Hongaars: Nyitrabajna), een Slowaakse gemeente
 Bojna (Glina), een plaats in Indonesië